Koninklijk Weeshuis (Buren)
 The Royal Orphanage of Wolverhampton - zie Royal Wolverhampton School